Поезд вне расписания

 «Поезд вне расписания» — советский художественный фильм-катастрофа 1985 года.
 «Поезд вне расписания» — югославский художественный фильм-драма 1959 года.